Kubota bezeichnet:

 ein Unternehmen: Kubota (Unternehmen)
 eine Stadt in der Präfektur Saga: Kubota (Saga) (heute: Saga (Saga))
 ein Lehen in der Provinz Ugo: Kubota (Ugo)
 ein Lehen in der Provinz Iwaki: Kubota (Iwaki)
 Burg Kubota der Satake in Akita

Kubota ist der Familienname folgender Personen:

 Akira Kubota (* 1973), japanischer Fußballspieler
 Kubota Beisen (1852–1906), japanischer Maler
 Enji Kubota (1903–1998), japanischer Politiker
 Hiroji Kubota (* 1939), japanischer Fotograf
 Jun Kubota (* 1933), japanischer Literaturwissenschaftler
 Kazune Kubota (* 1997), japanischer Fußballspieler
 Kazuteru Kubota, bürgerlicher Name von Koriki Chōshū (* 1972), japanischer Komiker
 Machiko Kubota (* 2003), japanische Skispringerin
 Manabu Kubota (* 1981), japanischer Fußballspieler
 Manae Kubota (1924–2008), japanische Politikerin
 Kubota Mantarō (1889–1963), japanischer Autor, Dramatiker und Dichter
 Masami Kubota (* 1931), japanischer Turner
 Rena Kubota (* 1991), japanische Shootboxerin

 Ryūji Kubota (* 1976), japanischer Fußballspieler
 Shigeko Kubota (1937–2015), japanische Video- und Performancekünstlerin
 Takashi Kubota (* 1942), japanischer Komponist
 Kubota Tadahiko (1885–1952), japanischer Mathematiker
 Tomio Kubota (1930–2020), japanischer Mathematiker
 Toshinobu Kubota (* 1966), japanischer Musiker
 Kubota Utsubo (1877–1967), japanischer Lyriker
 Yoto Kubota, japanischer Mathematiker (Cauchy-Kubota-Formel)
 Yūzō Kubota (* 1971), japanischer Badmintonspieler